João Paulo Heidemann (ur. 29 maja 1983 w Ipatemie) - brazylijski piłkarz grający na pozycji pomocnika. Heidemann posiada też obywatelstwo włoskie.

Linki zewnętrzne 
 

Brazylijscy piłkarze
Urodzeni w 1983
Piłkarze Avaí FC
Piłkarze Górnika Zabrze
Piłkarze Cracovii